Solère est un patronyme porté notamment par :

Personnalités 
 Delphine Solère, écrivain français ;
 Pedro Étienne Solère, compositeur, professeur de musique et clarinettiste français ;
 Thierry Solère, homme politique français.

Patronyme français